Carling bezeichnet

 die französische Stadt Carling 
 eine ehemalige Brauerei und jetzige Biermarke der Molson Coors Brewing Company, siehe Carling (Biermarke)

Carling ist der Familienname folgender Personen:
 Finn Carling (1925–2004), norwegischer Schriftsteller
 Gunhild Carling (* 1975), schwedische Jazzmusikerin
 John Carling, ehemaliger Landwirtschaftsminister Kanadas
 Paul Carling (* 1953), englischer Geograph und Hochschullehrer
 Thomas Carling, Gründer der Carling-Brauerei in London (Ontario)
 Will Carling (* 1965), englischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Karling (Begriffsklärung)